Příjmení Tierney nosí více významných osobností:

 George Tierney (1761–1830) – britský politik
 James Edward Tierney Aitchison (1836–1898) – anglický lékař, botanik a cestovatel
 Kieran Tierney (* 1997) – skotský fotbalový obránce